La província de Taounate (; ) és una de les províncies del Marroc, fins 2015 part de la regió de Taza-Al Hoceima-Taounate i actualment de la de Fes-Meknès. Té una superfície de 5.598 km² i 662.246 habitants censats en 2014. La capital és Taounate.

Aquesta província, creada en 1977, forma part del país Djebala al Rif i limita amb les províncies d'Al Hoceïma i de Chefchaouen al nord, de Taza a l'est, d'Ouezzane al nord-oest, de Sidi Kacem a l'oest, i la prefectura de Fes al sud. Comprèn cinc paixaliks (Thar Souk, Rhafsai, Karia, Tissa i Taounate), així com quatre cercles que reagrupen quinze caïdats.

Divisió administrativa 
La província de Taounate consta de 5 municipis i 43 comunes:

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la província 

Taounate